Рад — позасистемна одиниця поглиненої дози іонізуючих випромінювань.
 Рад — сербський футбольний клуб із Белграда

 Рад — село в окрузі Требішов Кошицького краю Словаччини.

Рад — українське і чеське прізвище, утворене від давньослов'янського особового імені Радослав/Радислав, також Радомил/Радимир (зменшені форми — Рад, Радко, Радим, Радило).

Носії 
 Герхард фон Рад (1901—1971) — німецький професор-релігієзнавець.
 Якоб Крістоф Рад (1799—1871) — чеський вчений та підприємець.

Примітки